Blunderbluss – nome inglese della spingarda
 Blunderbuss – EP di Teddy Thompson del 2004
 Blunderbuss – album di Jack White del 2012